Margaret Court e Virginia Wade hanno battuto in finale Rosie Casals e Billie Jean King 7-5, 2-6, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 1975